Carso Terrano – vino DOC prodotto nelle province di Trieste e Gorizia con l'omonimo vitigno
Nissan Terrano – veicolo fuoristrada prodotto dalla Nissan tra il 1993 e il 2006
Terrano – vitigno a bacca rossa

Pagine correlate 
Teran – vino DOC prodotto nella Regione istriana in Croazia